Filleborn ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Filleborn (1841–1904), polnischer Opernsänger (Tenor)
 Seweryn Filleborn (1815–1850), polnischer Dichter